Truppe steht für:

 eine Armee
 ein militärischer Groß- oder Teilverband, siehe Truppenteil
 ein Schauspielensemble ohne feste Spielstätte, siehe Tourneetheater

Truppe ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Truppe (* 1978), österreichische Skirennläuferin
 Karl Truppe (1887–1959), österreichischer Maler und Künstler
 Katharina Truppe (* 1996), österreichische Skirennläuferin
 Paul Truppe (1913–1997), österreichischer Politiker

Siehe auch:

 Irreguläre Truppe
 Truppe 1931
 Trupe
 Trupp